Elhuyar ist der Nachname von:

 Fausto Elhuyar (1755–1833), spanischer Chemiker, Bruder von Juan José Elhuyar
 Juan José Elhuyar (1754–1796), spanischer Chemiker und Mineraloge, Bruder von Fausto Elhuyar